.uy — национальный домен верхнего уровня для Уругвая. По состоянию на март 2009 года в домене Уругвая функционирует более  имён. Национальный домен Уругвая является открытым доменом, зарегистрировать имя третьего уровня в нём могут любые заинтересованные в этом физические лица и организации. Регистрирующая организация — SeCIU (Central Service of University Computer science). Доменные споры решаются путём обращения в Центр Согласительных Процедур и Арбитража при Национальной Палате Торговли и Услуг Уругвая.

Домены второго уровня 
 com.uy: для коммерческих компаний.
 edu.uy: для местных объектов образования.
 gub.uy: для местных государственных учреждений.
 net.uy: для местных провайдеров услуг Интернета.
 mil.uy: для национальных вооружённых сил.
 org.uy: для некоммерческих организаций.

Примечания

Ссылки 
 Сведения whois для домена .uy на сайте IANA

Национальные домены верхнего уровня
Появились в XX веке в Уругвае
1990 год в Уругвае